Nuevo Mundo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Nuevo Mundo, Salto de Agua, 
 Nuevo Mundo, Villaflores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar